Anna Karenina – powieść psychologiczna rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja
 Anna Karenina – film z 1911 roku
 Anna Karenina – film z 1914 roku
 Anna Karenina – film z 1915 roku
 Anna Karenina – film z 1918 roku
 Anna Karenina – film z 1919 roku
 Anna Karenina – film z 1927 roku
 Anna Karenina – film z 1935 roku
 Anna Karenina – film z 1948 roku
 Anna Karenina – film z 1952 roku
 Anna Karenina – film z 1953 roku
 Anna Karenina – film z 1956 roku
 Anna Karenina – film z 1961 roku
 Anna Karenina – film z 1967 roku
 Anna Karenina – film z 1974 roku
 Anna Karenina – serial telewizyjny z 1977 roku
 Anna Karenina – film z 1985 roku
 Anna Karenina – film z 1997 roku
 Anna Karenina – serial brytyjski z 2000 roku
 Anna Karenina – film z 2009 roku
 Anna Karenina – film z 2012 roku
 Anna Karenina – miniserial z 2013 roku
 Anna Karenina. Historia Wrońskiego – film z 2017 roku